Heidelberg é uma cidade com cerca de 150 mil habitantes no sudoeste da Alemanha.

Heidelberg também pode se referir a:

Lugares
Europa
Heidelberg, Governo de Táurida, Ucrânia (hoje Novohorivka (Tokmak))

Oceania
Heidelberg, um subúrbio de Melbourne, Austrália
Heidelberg, um subúrbio de Invercargill, na Nova Zelândia

África
Heidelberg (Gauteng), África do Sul
Heidelberg (Cabo Ocidental), África do Sul

América do Norte
Heidelberg (Ontário), (perto de Kitchener), Canadá
Heidelberg, Kentucky, EUA
Heidelberg (Minnesota), EUA
Heidelberg (Mississippi), EUA
Heidelberg (Pensilvânia), EUA
Heidelberg (Texas), EUA
Heidelberg Street, um bairro em Detroit, Michigan, EUA

Educação
Universidade de Heidelberg, Alemanha
Universidade de Heidelberg (Ohio), EUA
Heidelberg Center para América Latina, instituto de pós-graduação no Chile afiliado à Universidade de Heidelberg
Colegio Heidelberg, Gran Canaria, Espanha
Heidelberg Centre - School of Graphic Communications Management, Toronto, Canadá

Outros 
Castelo de Heidelberg
Heidelberger Druckmaschinen AG, fabricante de equipamentos gráficos
Observatório Heidelberg-Königstuhl
Heidelberg Harriers

Ver também
Homo heidelbergensis

Desambiguações de topônimos